Гетер Вотсон була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її в першому колі перемогла Полона Герцог.

Кароліна Плішкова виграла титул, у фіналі перемігши Луціє Градецьку з рахунком 4–6, 7–5, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

Prague Open, одиночний розряд
WTA Prague Open